Рейс 7 или рейс 007 может означать:
 Рейс 007 Air France
 Рейс 007 Korean Air Lines
 Рейс 007 LOT
 Рейс 007 Pan American
 Рейс Г-7 Аэрофлота
 Рейс 007 Kata Air Transport